Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Diego Sebastián Schwartzman.

In finale Marco Cecchinato ha sconfitto Diego Schwartzman con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (semifinale)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Marco Cecchinato (campione)
  Diego Sebastián Schwartzman (finale)

 João Sousa (secondo turno)
 Nicolás Jarry (primo turno)
 Dušan Lajović (primo turno)
 Malek Jaziri (primo turno)

Qualificati 

  Marcelo Arévalo (primo turno)
  Facundo Bagnis (primo turno)

 Rogério Dutra da Silva (primo turno)
 Lorenzo Sonego (secondo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Francisco Cerúndolo (primo turno)

 David Ferrer (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2019